Las siglas RAH o R.A.H. se refiere a persona que esta a un nivel superior. 
tambien es una abreviatura informal, principalmente estadounidense de hurra .

 Reconocimiento del habla
 Real Academia de la Historia de España

Siglas